Карлис Зариньш:
 Зариньш, Карлис (1879—1963) — латвийский дипломат.
 Зариньш, Карлис Карлович (1930—2015) — советский и латвийский оперный певец, народный артист СССР.